Арсе́ньево — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Арсеньево — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Арсеньево — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Арсеньево — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Арсеньево — рабочий посёлок в Арсеньевском районе Тульской области.
 Арсеньево — село в Венёвском районе Тульской области.
 Арсеньево — деревня в Плавском районе Тульской области.
 Арсеньево — деревня в Тёпло-Огарёвском районе Тульской области.
 Арсеньево — деревня в Узловском районе Тульской области.
 Арсеньево — деревня в Щёкинском районе Тульской области.
 Арсеньево — село в Нанайском районе Хабаровского края.

Железнодорожная станция 
 Арсеньево — железнодорожная станция Московской железной дороги в поселке городского типа Арсеньево Тульской области.

См. также 
 Арсеново
 Арсентьево